Grote grijze kiwi
 Kleine grijze kiwi